Ubuschin steht für:
 Klein Ubuschin, deutscher Name der Gemeinde Ubušínek im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Groß Ubuschin, deutscher Name des Ortsteils Ubušín des Fleckens Jimramov im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien